Zmagania kobiet do 49 kg to jedna z czterech kobiecych konkurencji w taekwondo rozgrywanych podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2016. Pojedynki w tej kategorii wagowej odbyły się 17 sierpnia w hali Carioca Arena.

Harmonogram 
Czas BRT (UTC−03:00)

Rozstawione zawodniczki 
 Wu Jingyu
 Panipak Wongpattanakit
 Lucija Zaninović
 Iris Sing
 Itzel Manjarrez
 Yasmina Aziez
 Kim So-hui
 Tijana Bogdanović

Turniej

Klucz 
 SDP - wygrana przez punkt nagłej śmierci

Turniej główny

Repasaże

Przypisy 

Taekwondo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016